A 2008-as Superbike vallelungai olasz nagydíj volt a Superbike világbajnokság tizenkettedik, a Supersport világbajnokság tizenegyedik futama. A versenyt Vallelungában rendezték szeptember 19. és 21. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

O
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés Olaszországban